Maruta – divinità induiste
Maruta  – nome proprio di persona italiano maschile
San Maruta  – arcivescovo di Martiropoli e scrittore ecclesiastico, commemorato il 16 febbraio
San Maruta  – uno dei martiri di Bardiaboch, commemorati il 27 marzo
Maruta di Tikrit – teologo e prelato della Chiesa ortodossa siriaca
Cătălin Măruță – conduttore televisivo rumeno